Cancello is een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente San Felice a Cancello.

Plaats in Caserta